Філіпчу́к — поширене українське і білоруське прізвище, утворене від церковного чоловічого імені Філіпп, яке в перекладі з давньогрецької означає «любитель коней». Покровителем цього імені вважається святий мученик Філіпп Апамейський.

Носії

А 
 Філіпчук Антон — нейрофізіолог
 Філіпчук Антон — телеведучий

В 
 Філіпчук Василь Олександрович ( 1971) — український дипломат.
 Філіпчук Володимир Станіславович (1940—2019) — український підприємець.

Г 
 Філіпчук Георгій Георгійович (* 1950) — український педагог і політик.
 Філіпчук Григорій Миколайович (1936—2006) — український перекладач.

І 
 Філіпчук Ігор Венедиктович (1977—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Філіпчук Ігор Ярославович (1982—2014) — солдат батальйону «Айдар», учасник російсько-української війни. Герой України.

Н 
 Філіпчук Неоніла Степанівна (1946) — українська вчена у галузі зоології.

Див. також 
 Пилипчук

Українські прізвища